Alcatruz é uma palavra de origem árabe que designa os recipientes utilizados nas noras e tarambolas para puxar a água do fundo de um poço ou de um rio para a superfície.

Em Portugal, também é o nome dado aos potes de barro de trinta a quarenta centímetros, utilizados como armadilhas para captura de polvos, o princípio dessa pesca é que, uma vez colocado no fundo do mar, o polvo tem a tendência de fazer do alcatruz um abrigo.

Estes alcatruzes têm um orifício com cerca de 2 cm de diâmetro no seu fundo, para oferecer menos resistência quando são içados a partir do barco. São deixados no fundo do mar, presos uns aos outros por uma corda, separados de vários metros, ficando nos extremos uma bóia que sinaliza a presença do "aparelho" de pesca.

Hidráulica
Pesca